

Traduzioni principali 
 Ai Wei Wei, 1000 anni di gioie e dolori, Feltrinelli, 2023
 Nikki Erlick, Il filo della tua vita, Longanesi, 2023
 Lauren Elkin, Flâneuse, Einaudi, 2022
 James Salter, Crepuscolo e altre storie, Guanda, 2022
 Isaac Bashevis Singer, Un amico di Kafka, Adelphi, 2022
 Gary Shteyngart, La casa sulla collina, Guanda, 2022
 Monica Ali, Amore matrimonio, Mondadori, 2022
 Alasdair Gray, La ballata del guerriero, Safarà editore, 2022
 Ryan Gattis, Il sistema, Guanda, 2022
Esther Lederman, La vita nascosta, Guanda, 2022
Robert Jones Jr, I profeti, Frassinelli, 2021
Geoff Dyer, Per pura rabbia (Fare a pugni con D.H. Lawrence) Il Saggiatore, 2021
Linn Ullmann, Gli inquieti, Guanda, 2021
Ma Jian, Il sogno cinese, Feltrinelli, 2021
 David Mitchell, Se i desideri fossero cavalli, in Decameron Project, NNE, 2021
 Victor LaValle, Riconoscimento, in Decameron Project, NNE, 2021
Isaac Bashevis Singer, Il mago di Lublino, Adelphi, 2020
 Elliot Ackerman, Aspettando il cielo, Longanesi, 2020
 Geoff Dyer, Fuga: Su “Dove osano le aquile”, Il Saggiatore, 2020
 Ryan Gattis, Uscita di sicurezza, Guanda, 2020
 Amy Witting, La lettrice testarda, Garzanti, 2020  
 Keith Gessen, Un paese terribile, Einaudi, 2019
 Gibran Khalil Gibran, Il piccolo libro dell'amore, Guanda, 2019
 Susanna Jones, Dove la terra trema, 2019
 Geoff Dyer, Zona, Il Saggiatore, 2018
 Jeffrey Eugenides, Una cosa sull’amore, Mondadori, 2018
 Leonard Michaels, Il club degli uomini, Einaudi, 2018
 Henry Miller, Giorni tranquilli a Clichy, Adelphi, 2018
 James Salter, Bruciare i giorni, Guanda, 2018
 Gary Shteyngart, Destinazione America, Guanda, 2018
 Geoff Dyer, Sabbie bianche, Il saggiatore, 2017
 Mary Lunn Bracht, Le figlie del mare, Longanesi, 2017
 David Means, Hystopia, Minimum fax, 2017
 Joyce Carol Oates, I paesaggi perduti, Mondadori, 2017
 James Salter, La solitudine del cielo, Guanda, 2017
 James Salter, L’arte di narrare, Guanda, 2017
 James Salter, L’ultima notte, Guanda, 2017
 Elliot Ackerman, Il buio al crocevia, Longanesi, 2016 
 Ryan Gattis, Giorni di fuoco, Guanda, 2016
 David Mitchell, Slade House, Frassinelli, 2016
 James Salter, Per la gloria, Guanda, 2016
 J. Ryan Stradal, Peperoncino fresco a colazione, Mondadori, 2016
 David Mitchell, Ore invisibili, Frassinelli, 2015
 James Salter, Una perfetta felicità, Guanda, 2015
 Pearl S. Buck, Un’eterna meraviglia, Mondadori, 2014 
 Ma Jian, La via oscura, Feltrinelli, 2014
 Joshua Ferris, Svegliamoci pure, ma a un’ora decente, Neri Pozza, 2014
 James Salter, Tutto quel che è la vita, Guanda, 2014
 Gary Shteyngart, Mi chiamavano Piccolo Fallimento, Guanda, 2014
 Nora Ephron, Non mi ricordo niente, De Agostini, 2012
 Jeffrey Eugenides, La trama del matrimonio, Mondadori, 2012
 Neil Gaiman, I ragazzi di Anansi, Mondadori, 2012
 Anna Richards, Little Gods, De Agostini, 2012
 Tana French, I luoghi infedeli, Mondadori, 2011
 Neil Gaiman, American Gods, Mondadori, 2011 (nuova edizione aggiornata 2018)
 Gary Shteyngart, Storia d’amore vera e supertriste, Guanda, 2011
 Joshua Ferris, E poi siamo arrivati alla fine, Neri Pozza, 2010
 Ma Jian, Pechino è in coma, Feltrinelli, 2010
 Andrew Davidson, Gargoyle, Mondadori, 2009
 Tana French, La somiglianza, Mondadori, 2009
 Ma Jian, Tira fuori la lingua, Feltrinelli, 2009
 Jonathan Ames, Veloce come la notte, Baldini Castoldi Dalai, 2007 (con Steve Piccolo)
 Aminatta Forna, Le pietre degli avi, Feltrinelli, 2007
 Jed Mercurio, Città delle stelle, Mondadori, 2007
 Joyce Carol Oates, Bestie, Mondadori, 2007
 Gary Shteyngart, Absurdistan, Guanda, 2007
 Colson Whitehead, Apex nasconde il dolore, Mondadori, 2007
 Ryū Murakami, Tokyo Soup (traduzione dal giapponese con K. Tashiro), Mondadori, 2006
 Wesley Stace, La ballata di Miss Fortune, Mondadori, 2006 (con Maurizio Bartocci)
 Audrey Niffenegger, La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo, Mondadori, 2005
 Jeffrey Eugenides, Middlesex, Mondadori, 2004
 Colson Whitehead, Il colosso di New York, Mondadori, 2004
 William Burroughs, La macchina morbida, Adelphi, 2003 
 Gary Shteyngart, Il debuttante russo, Mondadori, 2003 (Guanda, 2018)
 Shauna Singh Baldwin, Quel che il corpo ricorda, Mondadori, 2002
 Colson Whitehead, L’intuizionista, Mondadori, 2000
 Bret Easton Ellis, Glamorama, Einaudi, 1999
 Kathy Acker, L'impero dei non sensi, Sugarco Edizioni, 1998
 William Burroughs, Checca, Adelphi, 1998 (ripubblicato nel 2013 con il titolo Queer)
 Tibor Fischer, Il collezionista, Mondadori, 1998
 Tim Willocks, Re macchiati di sangue, Mondadori, 1998
 Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca, Feltrinelli, 1997, 2013
 V. S. Naipul, India, un milione di rivolte, Mondadori, 1996
Tim Willocks, Il fine ultimo della creazione, Mondadori, 1995, 2010
Elizabeth Bowen, L’ultimo settembre,  La Tartaruga, 1987; Neri Pozza, 2011

Curatele 
 Dario Villa, Tutte le poesie, Seniorservice Books-Feltrinelli, 2001

Collegamenti esterni 
 http://www.shodo.it/katia-bagnoli/